Édouard Millault (1808-1887), compositeur français ;
 Sébastien Millault (1809-1896), homme d'église français.